William Slade (1786–1859), amerikai Whig és Anti-Masonic párti politikus, Vermont kormányzója
William Slade (1873–1941), brit olimpiai bronzérmes kötélhúzó az 1908. évi nyári olimpiai játékokon